Topli Do je lahko:
 Topli Do, Pirot (Srbija)
 Topli Do, Surdulica (Srbija)